2 miejscowości w Polsce:
 Kościanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Kościanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra